Смешанная сборная Германии по кёрлингу на колясках — национальная сборная команда (в которую могут входить как мужчины, так и женщины), представляет Германию на международных соревнованиях по кёрлингу на колясках. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Германии ().

Результаты выступлений

Зимние Паралимпийские игры 

(данные отсюда:)

Чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

Квалификационные турниры на чемпионаты мира 

(данные отсюда:)

См. также 
 Мужская сборная Германии по кёрлингу
 Женская сборная Германии по кёрлингу
 Смешанная сборная Германии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Германии по кёрлингу
 Смешанная парная сборная Германии по кёрлингу на колясках

Примечания

Ссылки 
 Германия -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
 Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Германии

Германия
Кёрлинг в Германии
Кёрлинг